Higgons ist der Familienname folgender Personen:

Theophilus Higgons (1578–1659), englischer Geistlicher
Thomas Higgons (um 1624–1691), englischer Politiker und Diplomat